Il tabellone di doppio dell'Open GDF Suez de Belfort 2010, torneo di tennis che fa parte del circuito ITF Women's Circuit nell'ambito dell'ITF Women's Circuit 2010, è stato vinto dalla russa Elena Bovina e dalla francese Irena Pavlović (tds n. 1). In finale hanno sconfitto l'austriaca Nikola Hofmanová e la russa Karina Pimkina con il punteggio di 6-2, 2-6, [10-6].

Teste di Serie

  Elena Bovina /  Irena Pavlović (campionesse)
  Iryna Burjačok /  Anastasіja Vasyl'jeva (quarti di finale)

  Hana Birnerová /  Nathalie Viérin (quarti di finale)
  Iryna Kurianovich /  Stéphanie Vongsouthi (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

Open GDF Suez de Belfort 2010